Albert Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Albert Fraenkel (Mediziner, 1848) (1848–1916), deutscher Internist und Bakteriologe aus Frankfurt (Oder), Lungenforscher
 Albert Fraenkel (Mediziner, 1864) (1864–1938), deutscher Mediziner aus Mußbach an der Weinstraße, Herzforscher